Bieg na 1000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 rozegrano 16 lutego w Utah Olympic Oval. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Holender Gerard van Velde, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002